Давитадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Давитадзе, Аиша Мухамедовна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Давитадзе, Дауд Алиевич (1901 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Давитадзе, Леван Михайлович (Хаджи Мухамедович) (1916 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Давитадзе, Реваз (род. 1998) — грузинский тяжелоатлет.
 Давитадзе, Фериде Сулеймановна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.